Robert de Brus (1e heer van Annandale)
Robert de Brus (2e heer van Annandale)
Robert de Brus (4e heer van Annandale)
Robert de Brus (5e heer van Annandale)
Robert de Brus (6e heer van Annandale)